Kotlin (eiland), een Russisch eiland voor Sint-Petersburg in de Finse Golf
 Kotlin (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Groot-Polen
 Kotlin (Groot-Polen), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in het district Jarociński
 Kotlin (programmeertaal), een programmeertaal